Рабби Йосеф Йехиэль Михл Лейбовиц () — никольсбургский ребе, глава одной из ветвей  хасидизма, с основной общиной в г. Монси шт. Нью-Йорк, США, потомок Шмелке Горовица.

Под его руководством в общине действуют ешива ктана для детей после бар-мицвы, и ешива гдола для подростков вплоть до женитьбы, колель для женатых мужчин, и синагога.

Сын Йоэль Лейбовиц — известный в хасидских религиозных кругах артист, бадхен, полушутя провозгласил себя Пештским ребе, так как одновременно является потомком и этого хасидута.

Примечания 

https://www.kikar.co.il/death-notices/410829
https://www.nikolsburg.org/
https://www.jdn.co.il/tag/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92/

Хасидские цадики